Gabala FC (Aserbadjansk: Qəbələ Futbol Klubu) er en aserbajdsjansk fodboldklub fra Gabala. Klubben blev stiftet i 1995 og spiller i den bedste aserbajdsjanske liga.

Titler 

 Aserbajdsjanske pokalturnering (1): 2019.

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 10. januar 2020.

Noter

Eksterne links 
 Gabala FK hjemmeside 
 Gabala FK  på Soccerway
 Officiel website (Premjer Ligasi) 

Fodboldklubber i Aserbajdsjan
Gabala
Etableret i 1995